Boritzer ist der Familienname folgender Personen:

 Etan Boritzer (* 1950), US-amerikanischer Schriftsteller 
 Regina Boritzer (1909–?), deutsch-israelische Sozialarbeiterin und Flüchtlingshelferin